Jasenica je lahko:
 Jasenica, Negotin (Srbija)
 Jasenica, Valjevo (Srbija)
 Jasenica, Žitorađa (Srbija)
 Jasenica, Bosanska Krupa (Bosna in Hercegovina)
 Jasenica, Čapljina (Bosna in Hercegovina)
 Jasenica, Gradačac (Bosna in Hercegovina)
 Jasenica, Mostar (Bosna in Hercegovina)
 Jasenica, Srebrenik (Bosna in Hercegovina)
 Jasenica, Zvornik (Bosna in Hercegovina)
 Jasenica (Neretva) (Bosna in Hercegovina)